Мечеть Абу Бакр () — мечеть, построенная в 1997 году в Баку (Азербайджан), названа в честь Абу Бакра ас-Сиддика.

История 
Построена благотворительными исламскими организациями Азербайджана. Является самой большой суннитской мечетью Азербайджана. В азербайджанских СМИ прихожан мечети обвиняют в радикализме и поддержке ваххабизма. Хотя Имам Мечети Абу Бакр Гамет Сулейманов неоднократно заявлял мы не ваххабиты, а обвинения в ваххабизме он называл клеветой

По пятницам мечеть Абу Бакр посещают около 6 тысяч человек. Пятничные проповеди читает имам мечети, Гамет Сулейманов. При мечети проводятся уроки арабского языка, толкования Корана, хадисоведения и исламского богословия. Во время месяца Рамадан в мечети осуществляется разговение и проводятся ночные молитвы-таравих.

В мечети имеется отдельное помещение для женщин. Рядом с мечетью находится магазин исламской литературы, одежды и парфюмерии.

17 августа 2008 года в окно мечети были брошены две ручные гранаты. В результате погибли 2 человека и ещё 18 получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых оказался и имам мечети Гамет Сулейманов. Полиция Азербайджана выявила, что взрыв совершили члены группы «Лесные братья», лидер которой Ильгар Моллачиев был убит в Дагестане. В октябре 2008 года Наримановский районный суд вынес решение, разрешающее верующим посещать мечеть.

В 2021 году начались восстановительно-укрепительные работы, также было объявлено, что после капитального ремонта мечеть будет функционировать под названием "Джума-мечеть".

Примечания

Ссылки 
 

Суннитские мечети
Мечети, построенные в 1997 году